Колонија Ладриљера има више значења:

 Колонија Ладриљера (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Ладриљера, Ла Пиластра (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику